Ernesto Arakaki (né en 1979), footballeur péruvien ;
 Hisako Arakaki (né en 1977), chanteuse japonaise ;
 Hitoe Arakaki (née en 1981), chanteuse japonaise.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais